Gueto - bairro onde vive determinada minoria  social ou racialmente excluída de uma comunidade (do italiano ghetto)
Ghetto (canção de Akon) - canção do senegalês Akon
The Ghetto - livro do sociólogo americano Louis Wirth
Turma do Gueto - uma série de televisão brasileira.

Desambiguação